— герой манґи та аніме-серіалу «Наруто», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото. Він — лідер кримінальної організації Акацукі, злочинець класу S.

До речі, ім'я Пейн співзвучне з англійським словом «pain», що в перекладі означає біль (натяк на улюблений вираз Пейна - "пізнай же біль")

Пейн — ніндзя-відступник з Амеґакуре. Всі члени Акацукі називають його лідером, окрім Конан, яка називає його на ім'я. Однак насправді Пейн не є справжнім лідером, оскільки отримує накази від Тобі — справжнього очільника організації Акацукі.

Пейн — це назва шести мертвих людей, повернутих до життя технікою Шести Шляхів Пейна (яп. ペイン六道 Пейн Рікудо), які керуються людиною на ім'я Наґато. Всі тіла мають у собі металеві стрижні, які насправді призначені для приймання чакри Наґато, немов радіоприймач, що приймає сигнали за допомогою антени. Втративши стрижні, тіла знешкоджуються.

Натхненням для створення цього персонажу стало буддистське вчення про реінкарнацію, саме за ним названі тіла Пейна:

Мета і характер 
Пейн — група ніндзя, котрі, за словами Конан, не програли жодного бою. Пейн — лідер організації Акацукі: він звик віддавати накази і не дозволяє, щоб хтось їх не виконував. Також Пейн називає себе богом, кажучи, що його техніки може опанувати тільки бог.

Під час поєдинку із Джирайєю, Пейн розповідає про мету свого життя — він хоче заволодіти світом, скинувши його у пітьму болю. Також під час бою Пейн каже, що силу йому приносить саме біль. Ці слова характеризують Пейна як людину надзвичайно жорстоку і нечутливу, яка в дитинстві отримала важку психологічну травму.

Відносини між персонажами 
До членів організації Акацукі Пейн ставиться як до підлеглих, проте на ім'я його може називати тільки його партнерка Конан. Водночас помітне його зацікавлення Тобі. Після підтвердження справжньої особи людини на ім'я Тобі, стає зрозуміло, які відносини між цими могутніми ніндзями. Пейн був посвячений у потаємні плани щодо Саске, і він прагне використати їх у своїх цілях.

До переслідувачів Саске Пейн відноситься холодно і зневажливо, не вважаючи їх достойними суперниками. Водночас він виділяє Наруто Удзумакі серед них, так само як Саске Учіха, бачачи справжні рівні сили цих двох ніндзя.

Перша частина

Дитинство. Життя до Акацукі 
Пейн і Конан були учнями Джірайї під час війни із Селищем Дощу. Все вказує на те, що насправді Пейна звуть Наґато, і він ріс звичайною дитиною. Про це згадує Джірайя під час його поєдинку із Пейном. Пейн — нащадок клану Удзумакі, а отже — родич Наруто.

Дитинство Наґато було трагічним. Село, в якому він жив було втягнуто у війну між великими країнами. Батьки були вбиті у нього на очах ворожими ніндзя, які переплутали їх з ворогами. Цей випадок так вразив його, що в ньому пробудилася велика сила — Ріннеґан.

Потім безцільно блукаючи та помираючи з голоду, Наґато примкнув до таких самих біженців як і він сам. Серед них був молодий хлопець, на ім'я Яхіко, та дівчинка Конан. Яхіко вразив Наґато своїми мріями про мир у світі, та став для нього взірцем.

Потім їхню компанію знаходить Джірайя, який пожалів їх та вирішив навчити виживати в цьому світі, так він став їхнім вчителем.

Яхіко створює організацію ніндзя та очолює її. Незабаром їхня організація отримує значний вплив, настільки значний, що інші організації стають зацікавлені в тому, щоб прибрати Яхіко. Під час сутички з ворогами, Яхіко жертвує собою, щоб врятувати Наґато. Від шоку Наґато викликає велетенську демонічну статую, яка вбиває всіх ворогів та встромлює в спину Наґато чорні штирі.

Наґато очолює організацію Яхіко, яку називає Акацукі.

Згодом показано вже набагато старшого Наґато, який обрав собі нове ім'я — Пейн і який став неймовірно сильним ніндзя. Одним з ніндзя, яких Пейн вбив того дня, коли помер Яхіко, був Каґе (лідер) Селища Дощу, тому Пейн проголосив себе його правителем. Жителі цього селища вважають Пейна богом, а Конан — Божественним янголом, і свої налобні пов'язки зі знаком селища перекреслюють горизонтальною лінією, так само як і члени Акацукі.

Лідерство в «Акацукі». Зовнішність 
Вперше в аніме Пейн з'являється дуже пізно, та й тоді показано лише його голограма. Спершу з'являється лише як тінь з особливими очима, але згодом показано його справжній вигляд. Пейна одразу показано як лідера. Він віддає накази іншим членам організації, посилаючи їх на місії по захопленню Хвостатих Звірів. На його обличчі величезна кількість пірсинґу, а в очах міститься Ріннеґан — один з Трьох Великих Доуджитсу, що дозволяє йому володіти всіма стихіями. Характерним для його зовнішності є яскраво-руде волосся і зачіска «їжаком».

Потім стає відомо, що рудий хлопець з пірсингом є лише одним з тіл, які контролює людина на ім'я Наґато, точніше тілом його померлого найкрашого друга. Наґато має червоне волосся до підборіддя і він дуже худий, ніби скелет обтягнутий шкірою, він навіть не може сам пересуватися.

Друга частина

Нова зустріч. Поєдинок із Джірайєю 
Вперше в II частині, Пейн з'являється разом із рештою членів Акацукі. Тоді він бере участь у місії по захопленню Ґаара. Пізніше показано його відносини із Тобі, з яким вони мають певні плани. Тобі згодом розповідає Пейну про бій Саске і Дейдари та віддає йому накази. Через те, що Тобі є Мадара Учіха, Пейн виконує їх.

У попередніх томах манґи показано бій Пейна з Джірайєю, який колись був його наставником. Пейну вдається перемогти колишнього вчителя, Джірайя гине. Під час бою, ці два найсильніші противники показали справді неймовірні техніки та свою величезну силу. З роздумів Джірайї випливає, що Пейн справді не людина, можливо, він — надлюдина з особливими здібностями. Це повністю не ясно.

Напад на Коноху 
Після того, як Наруто іде на Жаб'ячу гору, Пейн і Конан нападають на Коноху, зруйнувавши селище та вбивши багатьох людей. Проте з'являється Наруто, і після довготривалого та важкого поєдинку перемагає Пейна завдяки режиму Відлюдника, якому навчився напередодні цього бою. Наруто вирушає на пошуки Наґато. Після тривалої розмови та спогадів про минуле Наґато повертає до життя всіх вбитих людей технікою Божественного воскресіння та невдовзі помирає від важкого знесилення. З'ясовується, що одне з тіл Пейна — це тіло Яхіко. Конан дарує Наруто паперовий букет квітів на знак віри в мир, в те, що Наруто встановить його на цій землі, та зникає з Конохи. Відродженні жителі Конохи вітають Наруто, як героя.

Четверта світова війна шинобі 
Поряд з іншими членами Акацукі, Кабуто воскресив Наґато за допомогою техніки Едо Тенсей, щоб той боровся за Учіху Мадару проти Альянсу Шинобі у Четвертій світовій війні шинобі. У той час як Какудзо, Дейдара й Сасорі б'ються на полі бою, Наґато та Ітачі перебувають біля входу в комплекс, схожий на храм, і обговорюють Мадару, його нового союзника та спільні плани. Пізніше вони зустрічаються з Наруто і Кірабі, після чого між ними починається бій. Наруто розповідає Ітачі про те, що Саске вступив в Акацукі і що Мадара розповів йому про секретну місію Ітачі. Але Наґато використовує Банши Тенін і притягує до себе Наруто, після чого закликає собаку і птаха. Ітачі використовує Аматерасу, атакуючи полум'ям собаку, а потім Наґато і його птицю. Тим часом як Ітачі розповідає Наруто і Бі про Шісуі і його Гендзюцу Котоамацукамі, Наґато звільняється від Аматерасу за допомогою Шінра Тенсей і стикається з Бі, який використовує Ларіат, але Наґато поглинає його чакру, повертаючи його в нормальний стан і повертає свій колишній вигляд. Після цього він збирається позбавити душі Наруто, що наблизився до них. Пізніше його запечатує Ітачі у вічному Ґенджюцу, використовуючи меч Тоцука.

Техніки 
Пейн має Ріннеган —  одне із Трьох Великих Доуджицу. Завдяки Ріннегану будь-хто здатний вивчати будь-які техніки, викликати й контролювати демонів, повертати мертвих до життя, телепортуватися, маніпулювати об'єктами у просторі, бачити скрізь перешкоди тощо. Сила цих очей належала мудрецю Шести Шляхів, Богу та засновнику світу шинобі.

Пейн використовує силу всіх стихій, а також здатний  викликати могутніх Хвостатих Звірів — це показує його високий рівень джицу призову. Під час поєдинку із Джирайєю Пейн зробив те, чого нікому не вдавалося, а саме викликати п'ятьох тварин одночасно. Пейн володіє силою запечатування Хвостатих демонів у статую Гедо Мазу. Він має здатність створювати особливі види клонів — непереможних і невразливих. Пейн може викликати та зупиняти дощ, завдяки чому відчуває силу і рівень підготовки ніндзя, який потрапив під цей дощ.

Джерела 
 Біографія Пейна  

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи